Чемпионат Нидерландов по футболу 1959—1960 является четвёртым официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 10 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Аякс». Всего было сыграно 306 игр и забито 1132 гола (в среднем 3,69 гола за игру). Чемпионат проходил с 30 августа 1959 года по 22 мая 1960 года.

Турнирная таблица 

<small>''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» и «Фейеноорд» набрали одинаковое количество очков. Между ними был проведён дополнительный матч за чемпионство.
2 «Блау-Вит» и «Элинквийк» набрали одинаковое количество очков. Между ними был проведён дополнительный матч за право остаться в Эредивизие.

Результаты матчей 

Источник: RSSSFЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Матч за чемпионство

Матч за право остаться в Эредивизие

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизие 
 Статистика на RSSSF

1959/1960
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1959 году
Спорт в Нидерландах в 1960 году